Bound signifie « attaché », « lié », « relié » ou « destiné » en anglais.

Films 
 Bound, film des Wachowski sorti en 1996.
 Bound, film de Jared Cohn sorti en 2015.

Jeu vidéo 
 Bound, jeu vidéo sorti en 2016.

Homonymie de titre